Безик () — фамилия:
 Безик, Вэл (род. 1952) — канадский фигурист, пятикратный чемпион Канады в парном катании.
 Безик, Ольга Николаевна (более известна под фамилией Гузенко; род. 1956) — советская гребчиха, серебряный призёр Олимпийских игр 1976 года.
 Безик, Сандра (род. 1956) — канадская фигуристка и хореограф, пятикратная чемпионка Канады в парном катании.
 Безик () — карточная игра.